Сосно́вый — посёлок в составе Кестеньгского сельского поселения Лоухского района Республики Карелия.

География 
Расположен на берегу озера Елового, входящего в крупную озёрную систему Керети.

Уличная сеть 
 ул. 34 км
 Восточная ул.
 Дорожная ул.
 Еловая ул.
 ул. К. М. Кольцова
 Комсомольская ул.
 Лесная ул.
 Набережная ул.
 ул. П. А. Пальковского
 Первомайская ул.
 Северная ул.
 Советская ул.
 Школьная ул.

История 
В 1972 году в Сосновый  переехало население соседней упразднённой деревни Большое Северное Озеро.

Население

Экономика 
 лесхоз
 торговые предприятия
 предприятия ЖКХ

В 12 км к юго-западу от посёлка расположено месторождение кианитовых руд. Общие запасы руды составляют около 25 млн тонн.

Культура и образование 
 Сосновская средняя школа
 Мемориально-краеведческий музей

Памятники истории 
 Памятник истории мемориальный комплекс Воинское кладбище — самое крупное на территории Республики Карелия захоронение 6276 воинов Карельского фронта, погибших в годы Советско-финской войны (1941—1944). Там похоронен чувашский советский писатель К. М. Кольцов (1916—1943).
 Могила Героя Советского Союза М. Е. Родионова (1915—1941).

Транспорт 
Расположен на 32-37 км трассы 86К-127 Лоухи — Суоперя. Железнодорожная станция Еловая на 32 км линии Лоухи — Пяозеро.

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — С. 122—384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Ссылки 
 
 Официальный сайт Лоухского муниципального района

Населённые пункты Лоухского района